Simonton ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Bryson Simonton (1838–1911), US-amerikanischer Politiker
 Charles Henry Simonton (1829–1904), US-amerikanischer Jurist
 Ken Simonton (* 1979), US-amerikanischer Footballspieler
 O. Carl Simonton (1942–2009), US-amerikanischer Radiologe und Onkologe
 Reid Simonton (* 1973), kanadischer Eishockeyspieler
 Richard Simonton (1915–1979), US-amerikanischer Unternehmer
 William Simonton (1788–1846), US-amerikanischer Politiker

Simonton bezeichnet außerdem:

 Simonton (Texas), eine Ortschaft im Fort Bend County, im US-Bundesstaat Texas